34-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 3 по 5 марта 2017 года на «Комбанк Арене» в Белграде, столице Сербии. К участию были допущены спортсмены, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы. На протяжении трёх дней было разыграно 26 комплектов медалей.

Право принять турнир Белград получил 3 мая 2014 года на совете Европейской легкоатлетической ассоциации, обойдя при голосовании турецкий Стамбул и польский Торунь. Талисманом соревнований был выбран белый лев по прозвищу Бела.

В соревнованиях приняли участие 525 легкоатлетов из 48 стран Европы. Сборная России не была допущена к чемпионату в связи с бессрочной дисквалификацией национальной федерации в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. В качестве нейтрального спортсмена участвовала российская прыгунья в длину Дарья Клишина: в соответствии с правилами, она не могла выступать в форме национальной сборной. Незадолго до начала турнира ИААФ одобрила индивидуальные заявки на допуск к международным стартам для бегуньи на короткие дистанции Кристины Сивковой и действующей чемпионки Европы в прыжке с шестом Анжелики Сидоровой. Однако впоследствии по разным причинам они отказались от поездки в Белград.

Больше одной медали на чемпионате выиграли Павел Маслак, Рафал Омелько, Юстина Свенти (все — в беге на 400 метров и в эстафете 4×400 метров), а также Лора Мьюр, ставшая двукратной чемпионкой. Оба золота она выиграла в индивидуальных дисциплинах, 1500 и 3000 метров, с рекордами соревнований.

Призёры 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медальный зачёт во второй раз в истории выиграла сборная Польши (впервые это произошло в 1974 году).

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2017